Malgache o malagache puede referirse a:

 al Idioma malgache
 Los malgaches, habitantes de la isla Madagascar.